Lepidopterofauna - ogół gatunków motyli zamieszkujących określony obszar geograficzny, rodzaj środowiska (biotop) lub żyjących w określonym okresie geologicznym.

Biogeografia owadów
Ekologia owadów
Paleoentomologia
Lepidopterologia